Biathlonowy sprint kobiet na Zimowej Uniwersjadzie odbył się 27 stycznia na kompleksie biathlonowym Národné Biatlonové Centrum w słowackim Osrblie.

Mistrzynią na tym dystansie została reprezentantka gospodarzy Paulína Fialková. Srebrny medal zdobyła Rosjanka Jewgienija Pawłowa, a na trzecim stopniu podium uplasowała się Czeszka Jitka Landová.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowej Uniwersjadzie 2015